Соревнования по санному спорту в женском одиночном разряде на зимних Олимпийских играх 1992 года прошли 11 и 12 февраля на санно-бобслейной трассе в горнолыжном курорте Ла-Плань недалеко от Альбербиля. В состязаниях приняли участие 24 спортсменки из 12 стран. Победительница определялась на основании четырёх заездов.

В качестве главной фаворитки рассматривалась немка Зузи Эрдман, которая в прошлом сезоне выиграла мировое первенство и стала обладательницей Кубка мира. Тем не менее, ей помешали представительницы Австрии, после первых двух заездов занявшие первое, второе и третье места. В австрийской команде под руководством выдающихся тренеров Клауса-Михаэля Бонзака и Йозефа Файстмантля была применена инновационная система подготовки, кроме того, они использовали новые более аэродинамичные костюмы. Итальянская и американская команды попытались опротестовать результаты австриек и запретить предложенные ими новшества, однако члены апелляционной комиссии отклонили протест. В итоге победу с завидным преимуществом одержали сёстры Ангелика и Дорис Нойнер, удерживавшие лидерство в течение всех соревнований. Их соотечественница Андреа Тагверкер тоже претендовала на медали, но второй соревновательный день провела не так удачно, как первый, и в конечном счёте откатилась на седьмую позицию. Германия во главе с Зузи Эрдман вынуждена была довольствоваться бронзовой наградой.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Luge at the 1992 Albertville Winter Games: Women's Singles   — результаты соревнований на сайте Sports-Reference.com

Санный спорт на зимних Олимпийских играх 1992